mocne uderzenie – styl muzyki młodzieżowej
 Mocne uderzenie – polski film z 1966 w reżyserii Jerzego Passendorfera
 Mocne uderzenie – amerykański film z 1998 w reżyserii Kirka Wonga
 Mocne uderzenie – amerykański film z 2012 w reżyserii Franka Coraci

Zobacz też 
 Epoka lodowcowa 5: Mocne uderzenie